Мыслина:

 Мыслина () — село на Украине в Ковельском районе Волынской области.
 Мыслина () — село в Польше в городско-сельской гмине Добродзень, в Опольском воеводстве, Олесненский повят.
 Мыслина-Люблинецкая — остановочный пункт железной дороги в селе Мыслина в гмине Добродзень, в Опольском воеводстве Польши.

См. также 
 Мыслини
 Мыслино